En Pologne, Wygiełzów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Wygiełzów, un village du powiat de Bełchatów,
 Wygiełzów, un village du powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wygiełzów, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wygiełzów, un village.

dans la voïvodie de Silésie
 Wygiełzów, un village.